Break of Dawn – album di Rob Base and DJ E-Z Rock del 1994
 Break of Dawn – album dei Do As Infinity del 2000
 Break of Dawn – traccia dell'album Invincible di Michael Jackson del 2001